El evento de artes marciales mixtas PFL 2 para la temporada 2021 de la Professional Fighters League se llevó a cabo el 29 de abril de 2021. Este fue el segundo evento de la temporada regular del torneo e incluyó peleas en las divisiones de peso wélter y semipesado.

Antecedentes 
El evento iba a ser encabezado por un choque de peso welter entre el ex contendiente al título de UFC y campeón de peso wélter de Bellator Rory MacDonald y el ex veterano de UFC David Michaud. El 8 de abril, Michaud anunció que tuvo que retirarse de la pelea debido a que los médicos descubrieron una afección cardíaca congénita, válvula aórtica bicúspide congénita con raíz aórtica dilatada, lo que lo puso en riesgo de disección aórtica. Su futuro en las MMA también es incierto. Esté reemplazado para la estación por Curtis Millender.

En el evento coestelar, el ganador del torneo de peso welter de la PFL de 2019, Ray Cooper III, está programado para pelear contra Jason Monet. 

Las dos peleas restantes de la cartelera principal están programadas en la división de peso semipesado: Jordan Johnson peleará contra Tom Lawlor, y el ganador del torneo de peso semipesado de la PFL de 2019, Emiliano Sordi, peleará contra el expeleador de UFC Chris Camozzi.

Jordan Johnson estaba listo para pelear contra Tom Lawlor en este evento. Sin embargo, en marzo, se anunció que Johnson se retiró y fue reemplazado por Antônio Carlos Júnior .  Más tarde, PFL anunció que Antônio Carlos Júnior reemplazará a Johnson por toda la temporada. 

El 25 de marzo, se anunció que Magomed Magomedkerimov y Alexey Kunchenko se retiraron de sus combates por razones no reveladas. Debido a esto, Gleison Tibau y João Zeferino estaban programados para enfrentarse entre ellos.

En los pesajes, Vinny Magalhães perdió peso y tuvo que ser llevado al hospital debido a complicaciones en su corte de peso, y fue reemplazado por Askar Mozharov.  Al día siguiente se anunció que Mozharov se retiró por razones médicas, por lo que Jordan Young recibirá una victoria por abandono y 3 puntos.

Resultados

Posiciones después del evento 
El sistema de puntos de la PFL se basa en los resultados del partido. El ganador de una pelea recibe 3 puntos. Si la pelea termina en empate, ambos peleadores recibirán 1 punto. La bonificación por ganar una pelea en la primera, segunda o tercera ronda es de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto respectivamente. La bonificación por ganar en el tercer asalto requiere que la pelea se detenga antes de las 4:59 del tercer asalto. No se otorgará ningún punto de bonificación si un luchador gana por decisión. Por ejemplo, si un peleador gana una pelea en la primera ronda, entonces el peleador recibirá 6 puntos en total. Una victoria por decisión resultará en tres puntos totales. Si un peleador pierde el peso, el oponente (si cumple con los límites de peso) recibirá 3 puntos debido a una victoria por victoria fácil, independientemente de si ganó o perdió el combate, y al peleador que perdió el peso se le deducirá 1 punto de clasificación; si el luchador no infractor gana posteriormente con una detención, se otorgarán todos los puntos de bonificación. Un luchador que no pudo competir por cualquier motivo, recibirá una penalización de 1 punto (-1 punto en la clasificación). Los peleadores que lograron el peso no recibirán una sanción de victoria fácil, pero ganarán puntos y montos de bolsa contratados en función de su desempeño en el enfrentamiento modificado.

Peso Semipesado

Peso Wélter

Referencias 

Promociones de artes marciales mixtas